

Cinéma 

 , film américain de Ralph Ince sorti en 1921 ;
 , film de Monta Bell sorti en 1927 ;
 , film d'anthologie d'horreur de Jim Wheat et Ken Wheat sorti en 1989 ;
 , film de Shani Grewal sorti en 1990 ;
  (Dopo mezzanotte), comédie romantique italienne de Davide Ferrario ;
 , film américain de Fred Olen Ray sorti en 2014 ;

Musique

Comédie musicale 

 , comédie musicale de broadway sorti en 2013 ;

Chanson 

 , chanson de JJ Cale sortie en  ;
 , chanson de Blink-182 sortie le  ;

Album 

 , album de Nat King Cole sortie le  ;
 , album de The Seldom Scene sortie en 1981 ;
 , album du groupe Jerry Garcia sortie le .